Lill-Bodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bodtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,81 ha)
Lill-Bodtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Bodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn